Ли́повицы — деревня в Ярославском районе Ярославской области. Расположена в 6 км от Ярославля. 25 домов. Количество жителей меняется в зависимости от времени года: зимой постоянно проживает около 7—10 человек, летом — около 25—30. Летом дома используются преимущественно как дачи.

История 
В 2014 году построен ЖК «Зелёный квартал», ставший частью деревни Липовицы. Находится в 4 км. от Липовиц и в 2 км от Ярославля, тем самым став очень длинной деревней. Новая улица — Квартал Зеленый.

Население

Историческая численность населения 
По состоянию на 1989 год в деревне проживало 19 человек.

Транспорт 
Пригородные автобусные маршруты №124 «Красная площадь — Прусово» (отдельные рейсы «КДП Заволжье — Прусово») и №112 «15 микрорайон — ЖК Зелёный квартал».

Примечания 

Населённые пункты Ярославского района (Ярославская область)